Aken bezeichnet:

 die Stadt Aken (Elbe) in Sachsen-Anhalt
 im Niederländischen und Niederdeutschen die nordrhein-westfälische Stadt Aachen
 eine andere Schreibweise für die ägyptische Gottheit Cherti

Aken ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Friedrich Aken (1815–1870), deutscher Philologe und Pädagoge
 Adolph Christoph von Aken (1713–1768), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Autor
 Johann Aken (um 1629–1689), im Ostseeraum tätiger Barockmaler

Siehe auch
 van Aken